Bockelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Bockelmann (* 1941), deutscher Soziologe, Journalist und Dokumentarfilmproduzent
 Christian Bockelmann (1579–1661), deutscher evangelischer Theologe
 Elsa Faber von Bockelmann (1890–1980), deutsche Autorin und Märchenerzählerin
 Erwin Bockelmann (1903–1971), deutscher Mineralölindustrieller
 Eske Bockelmann (* 1957), deutscher Autor
 Ferdinand von Bockelmann (1831–1891), preußischer Generalmajor
 Gottfried von Bockelmann (1789–1860), preußischer Generalleutnant
 Günther Bockelmann (1945–2009), deutscher Komponist und Sänger
 Heinrich Bockelmann (1870–1945), deutscher Bankier
 Jenny Bockelmann, Künstlername Jenny Jürgens (* 1967), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin
 Johann Hinrich Bockelmann (1804–1868), Hamburger Unternehmer, MdHHB
 John Bockelmann, Künstlername John Jürgens (* 1964), deutscher Schauspieler und DJ
 Jürgen Udo Bockelmann, bekannt als Udo Jürgens (1934–2014), österreichischer Popsänger und Liedermacher
 Manfred Bockelmann (* 1943), österreichischer Maler und Fotograf
 Paul Bockelmann (1908–1987), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Petrus Bockelmann (1505–1576), deutscher lutherischer Theologe

 Stefan Bockelmann (* 1976), deutscher Schauspieler
 Thomas Bockelmann (* 1955), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant
 Werner Bockelmann (1907–1968), deutscher Jurist und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Böckelmann
 Bokelmann